Chá-chá-chá (música) — um estilo de dança e música cubano
 Chá-chá-chá (dança) — dança latino-americana

Desambiguações de música